Owais ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammed Al-Owais (* 1991), saudi-arabischer Fußballtorhüter
 Mohammed al-Owais (* 1991), saudi-arabischer Fußballtorhüter